Stéphanie Foretz Gacon e Alexa Glatch erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Oaks Club Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Lindsay Lee-Waters e Megan Moulton-Levy che hanno battuto in finale Aleksandra Panova e Lesja Curenko 2–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie 

 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (semifinali)

 Līga Dekmeijere /  Valerija Savinych (primo turno) 
 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Oaks Club Challenger 2012